Funccius ist der latinisierte Familienname folgender Personen:

 Fridericus Funccius (1642–1699), deutscher Geistlicher, Kantor und Komponist, siehe Friedrich Funcke
 Johannes Funccius (1518–1566), deutscher Theologe, siehe Johann Funck (Theologe)
 Johannis Nicolaus Funccius (1693–1777), deutscher Philologe, siehe Johann Nicolaus Funck